В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-3, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (півфінал)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
  Маргарет Корт (Переможниця)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
 Венді Овертон (півфінал)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975